Scharfenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Scharfenberger (* 1948), US-amerikanischer Geistlicher
 Heike Scharfenberger (* 1961), deutsche Politikerin (SPD)
 Tobias Scharfenberger (* 1964), deutscher Bariton
 Werner Scharfenberger (1925–2001), deutscher Komponist, Dirigent und Arrangeur

Siehe auch:
 Scharfenberg